Glires è un clade, già individuato da Linneo nel 1740 ma per alcuni versi ancora controverso, che raggruppa gli ordini dei Lagomorpha e dei Rodentia.

La ipotesi che Lagomorpha e Rodentia formassero un gruppo monofiletico ha poggiato a lungo solo sulle evidenti somiglianze morfologiche.  Dati basati sulle analisi sequenza del DNA consentono di inquadrare i Glires come sister group degli Euarchonta, all'interno del superordine Euarchontoglires, ma alcuni dati genetici derivati sia da DNA nucleare che da DNA mitocondriale sono risultati meno convincenti. Analisi di dati di presenza/assenza di retrotrasposoni avvalorano senza ambiguità lipotesi Glires.

Tassonomia

Note

Collegamenti esterni 
 

Mammiferi